Darija Serhijiwna Snihur (ukr. Дарія Сергіївна Снігур; ur. 27 marca 2002 w Kijowie) – ukraińska tenisistka, mistrzyni juniorskiego Wimbledonu 2019 w grze pojedynczej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała we wrześniu 2017 roku, biorąc udział w turnieju rangi ITF w Kijowie, gdzie dotarła do drugiej rundy. Na swoim koncie ma wygranych sześć turniejów w grze pojedynczej rangi ITF.

W 2019 roku triumfowała w rozgrywkach singlowych dziewcząt, podczas Wimbledonu, pokonując w finale Alexę Noel ze Stanów Zjednoczonych.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Ukraińskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Kijowie
Urodzeni w 2002